
Termin -{Agy}- ima više značenja.

 Genetički kod za serin
 Agi (Kalvados), naselje u Francuskoj